O Clube de Futebol de Santo Aleixo da Restauração foi fundado a 18 de Julho de 1975, estando afiliada à Associação de Futebol de Beja. O clube é representado em duas modalidades, o futebol, e o BTT.
A equipa de futebol do Clube de Futebol de Santo Aleixo da Restauração joga no Estádio dos Restauradores, em Santo Aleixo da Restauração.

A secção de BTT do CFSAR têm o nome de BTT Cocheiros, referência alusiva à antiga alcunha dos habitantes da aldeia de Santo Aleixo da Restauração.

Ligações externas 
 
 

Santo Aleixo da Restauração
Clubes de futebol de Moura
Clubes de ciclismo de Portugal
Clubes de futebol fundados em 1975
Fundações em Portugal em 1975